Бомилькар (финик. 12px|דַ12px|ל12px|רְ) — мужское имя финикийского происхождения. Известные носители:
 Бомилькар (казнён в 308 году до н. э) — карфагенский военачальник и государственный деятель
 Бомилькар (упоминается в 210-х до н. э.) — военачальник карфагенян во время Второй Пунической войны
 Бомилькар (III век до н. э.) — карфагенский политический деятель (суффет)
 Бомилькар (II век до н. э.) — соратник нумидийского царя Югурты